Hard labeur (roman), een roman van de Vlaamse schrijver Reimond Stijns
 Hard labeur (televisieserie), een Vlaamse dramaserie